Ashburton ist der Name mehrerer geographischer Orte:

 Ashburton District, ein Distrikt in Neuseeland
 Ashburton River (Indischer Ozean), ein Fluss in Australien
 Ashburton River/Hakatere, ein Fluss in Neuseeland (Fluss der durch die Stadt Ashburton fließt)

 Ashburton (Australien), ein Stadtteil von Melbourne
 Ashburton (Devon), eine Stadt in der Grafschaft Devon im Vereinigten Königreich
 Ashburton (Maryland), ein Stadtteil in Baltimore im Bundesstaat Maryland in den Vereinigten Staaten
 Ashburton (Neuseeland), eine Stadt in Neuseeland (Verwaltungssitz des Ashburton District)
 Ashburton (Südafrika), eine Stadt in Südafrika